El acrónimo BER puede hacer referencia a:

 Basic Encoding Rules (Reglas de codificación básicas).
 Beyond Economical Repair (Partes con costo de reparación superior a su costo).
 Bit Error Ratio.
 Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo Willy Brandt, (Código de Aeropuerto IATA)